balerina, balett-táncos
 Balerina, 2016-os animációs film